Eragon – książka
 Eragon – postać
 Eragon – elf, pierwszy Smoczy Jeździec
 Eragon – film z 2006
 Eragon – gra z 2006